Tsjetsjeens voetbalelftal (mannen)
 Tsjetsjeens voetbalelftal (vrouwen)